Kup europskih šahovskih klubova, europsko klupsko natjecanje u športu šahu.

Vidi 
Kup europskih šahovskih klubova za žene

Izvori

Vanjske poveznice 
(eng.) OlimpBase 1. Novoborský ŠK - nastupi Kupu europskih šahovskih klubova

Međunarodna šahovska natjecanja
Europska klupska natjecanja
Međunarodni kupovi